Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 28. јула (квалификације и полуфинале) и 29. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено чак 125 такмичара из 110 држава, а током такмичења постављено је чак 16 нових националних рекорда. Квалификационе трке завршило је 118 такмичара. Титулу светског првака освојио је амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену новог националног рекорда од 21,15 секунди. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Бразила Бруно Фратус, док је бронза припала Британцу Бену Прауду. 

Репрезентативац Србије Андреј Барна своју квалификациону трку испливао је у времену 22,61 што је било довољно за 33. место, и није успео да се пласира у полуфинале такмичења. Репрезентативац БиХ Никола Бјелајац такмичење је завршио на 64. месту у квалификацијама с резултатом 23,42 секунде. Црногорски репрезентативац Бошко Радуловић своју трку испливао је за 24,42 секунде што је било довољно тека за 89. место у квалификацијама.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара слободним стилом било је пријављено 125 такмичара из 110 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 28. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 9:30 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. На старту квалификационих група појавило се 118 такмичара, а пливало се у чак 13 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 28. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 18:09 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 такмичара са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Резултати финала 
Финална трка пливана је 29. јула у вечерњем делу програма од 17:39 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.